Кобяково — деревня в Одинцовском районе Московской области. Входит в состав городского поселения Голицыно.

Деревня расположена к западу от Москвы на 49-м километре Минского шоссе, на удалении в 27 километров от Московской кольцевой автодороги. В 19,3 километрах восточнее деревни Кобяково находится райцентр Одинцово. К северу от деревни находится город Голицыно, к востоку - село Сидоровское и город Краснознаменск.

В конце XIX века деревня входила в состав Звенигородского уезда Московской губернии. В 1929—1957 и 1960—1965 годах деревня входила в состав Голицынского сельсовета Звенигородского района. А в 1957—1960 годах была в составе Кунцевского района. C 1965 года — в составе Одинцовского района. До 2006 года — центр Сидоровского сельского округа.

Население

Примечания

Ссылки 

 Деревня Кобяково на информационном портале Одинцовского района 
 Кобяковская фабрика по лозоплетению

Карты 
 Кобяково на карте Wikimapia 

Населённые пункты Одинцовского городского округа